Гревенмахер (, ) — один из трёх округов Люксембурга.

География 
Расположен в восточной части страны. На севере и востоке граничит с Германией, на юге с Францией, на западе с округами Люксембург и Дикирх.

Состоит из кантонов Эхтернах, Гревенмахер и Ремих.

Примечания 

Округа Люксембурга